Il termine Cephalosphaera può riferirsi a:
Cephalosphaera – genere di piante della famiglia Myristicaceae (attualmente sinonimo di Brochoneura)
Cephalosphaera – genere di insetti della famiglia Pipunculidae